Sebastian Hensel ist der Name folgender Personen:

* Sebastian Hensel (Landwirt) (1830–1898), deutscher Gutsbesitzer, Unternehmer und Autor
 Sebastian Hensel (Mathematiker) (* 1986), deutscher Mathematiker